Jméno a příjmení Josef Paldus nosí více osob:
 Josef Paldus – (1865–1937), český archivář a historický geograf
 Josef Paldus – (*1935), český matematik, emeritní profesor University of Waterloo, Kanada